Арбон (нем. Arbon, фр. Arbon, Arbonne) — топоним.

 Арбон — коммуна в Швейцарии, окружной центр, находится в кантоне Тургау.
 Арбон — округ в Швейцарии.
 Арбон — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.
 Арбон — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.

Люди 
 Арбон, Херман Херманович (1898—1942) — советский государственный деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва, один из руководителей советского партизанского движения в Эстонии в годы Великой Отечественной войны